Le Roi de Paris est un film russe réalisé par Evgueni Bauer et Olga Rakhmanova, sorti en 1917 ;
 Le Roi de Paris est un film de Dominique de Marsan et Charles Maudru, sorti en 1923 ;
 Le Roi de Paris est un film de Leo Mittler, sorti en 1930 ;
 Le Roi de Paris est un film de Dominique Maillet, sorti en 1995.